, conocida en español como Yuna de la posada Yuragi, es una serie de manga escrita e ilustrada por Tadahiro Miura que comenzó a publicarse el 8 de febrero de 2016 en la Weekly Shonen Jump de la editorial Shūeisha. Una adaptación a anime producida por Xebec se estrenó en julio de 2018.

Argumento 
La serie sigue la vida del desventurado y sin hogar estudiante de secundaria Kogarashi Fuyuzora. En su búsqueda de un hogar, es presentado la posada Yuragi, una pensión barata y antigua posada de aguas termales. La razón por la que el alquiler es tan barato es porque está poseído por el espíritu del fantasma Yuna, cuyo cadáver fue descubierto en la posada. Kogarashi ayuda a Yuna con sus asuntos pendientes, todo mientras descubre los secretos sobrenaturales del resto de las inquilinas.

Personajes 

Kogarashi es el protagonista masculino principal del manga. Es un exorcista adolescente de 16 años sin hogar que tiene el particular don de ser físicamente susceptible a ver e interactuar con espíritus y fantasmas (incluso tocarlos o hablar con ellos) desde que era niño; le ha generado una gran cantidad de problemas en su vida, sumergiéndole en la pobreza y la soledad. Pese a todo, esto le ha beneficiado en parte ya que fue poseído por el fantasma de un exorcista quien lo entrenó física y espiritualmente para que pudiera defenderse de espíritus malignos. Su historia comienza cuando llega a la posada Yuragi contratado para exorcizar a un fantasma que provoca que la pensión esté deshabitada debido a su actividad paranormal a cambio de hospedaje gratis. Aquí es donde conoce a Yuna y el resto de inquilinas, que son un grupo de mujeres atractivas con las cuales convivirá numerosas situaciones muchas veces cargadas de abundantes situaciones eróticas en las que siempre termina metido por accidente.

Kogarashi fue entrenado por el fantasma de un clan de exorcistas conocido como  siendo el único humano vivo que puede usar sus habilidades.

Es la protagonista femenina principal de la historia. Yuna es el fantasma de una joven de 16 años que no recuerda nada de su pasado, razón por la cual, al no tener arrepentimientos debido a que carece de recuerdos, no puede convertirse en un espíritu maligno. Por esto busca saber quién era realmente en vida y así una vez lo sepa, poder tener su descanso eterno, ayudada de Kogarashi, por quien comienza a sentir una atracción. Ella tiene la cualidad de provocar un efecto «poltergeist» del cual no tiene control y se activa cuando está bajo mucho estrés, está nerviosa o está asustada. Al ser un fantasma, Yuna solamente es visible en su totalidad a las personas con un poder espiritual considerable; aquellos que apenas pueden sentir su presencia la ven como a un fantasma sin forma.

Sagiri es una «kunoichi» de un antiguo clan de ninjas cuyos trabajos mayormente están asociados con el exterminio de Demonios o espíritus malignos. Es la «tsundere» del grupo. También es la más enérgica de todas las chicas de la posada, respondiendo con violencia debido a accidentes ocasionados por Kogarashi, volviéndose esto un elemento recurrente en la historia. A pesar de que le atrae Kogarashi, prefiere mantener su orgullo y dejar que las otras chicas se interesen por él.

 
Yaya es una humana cuyo cuerpo fue poseído por una deidad gato de manera voluntaria. A consecuencia de ello, heredó ciertas cualidades espirituales que le permiten ver a Yuna y a otros espíritus. También adquirió algunos rasgos felinos tales como los ojos, las orejas y la cola de un gato, adquiriendo también su fuerza y su agilidad. Su personalidad sigue los patrones de conducta de un gato, siendo territorial, soñolienta, retozona y juguetona. En principio, le molestaba la presencia de Kogarashi, viéndolo como un pervertido debido a sus constantes accidentes con las otras chicas. No obstante, después de un tiempo, se vuelve más tolerante con él al darle este comida. 

 
Chitose es una «zashiki-warashi», un espíritu hogareño que usa la apariencia de una niña de 14 años que trae la buena fortuna y la prosperidad a la pensión y al mismo tiempo la defiende de cualquier amenaza. Es la más anciana de todas las ocupantes femeninas de la pensión. Como parte de sus, puede proporcionar buena suerte y prosperidad a cualquier individuo pero, como efecto adverso, ella le transmite la desgracia, la mala suerte e infortunio a otros a su alrededor, razón por la cual no usa mucho sus poderes. 

 

Nonko es la mayor de todas las chicas (en lo que respecta a físico) que habitan la pensión. A Nonko con frecuencia se le ve bebiendo sake de forma bastante compulsiva por lo que casi siempre está borracha. Es descendiente de la familia  un clan «oni» cuya particular característica es que conforme estén más ebrios, más fuertes son, adquiriendo una fuerza sobrehumana. Trabaja como dibujante de manga; dicho sea, casi siempre se demora con la entrega de los capítulos de su historieta a la editorial con la que trabaja, por lo que suele pedir ayuda a Kogarashi con frecuencia.

Chisaki es una compañera de clase de Kogarashi a la que él ayuda con un problema asociado con fantasmas; desde ese día se hacen amigos, siendo también compañeros de escuela y clase. Chisaki tiene un criterio maduro, basado en unos principios conservadores a pesar de su edad. Esto hace que sienta cierto temor amye Kogarashi, creyéndolo un pervertido después de que éste la viera por desnuda por accidente, aunque acaba por tenerle aprecio una vez ve cómo es Kogarashi en realidad. Ella se hace amiga de Yuna y, a pesar de no verla debido a que no cuenta con poderes espirituales, Chisaki se comunica con Yuna mediante anotaciones en un cuaderno. Gracias a ello Chisaki y Yuna se vuelven grandes amigas. 

Es una pequeña «tanuki» cuyas habilidades de transformación en humana no están perfeccionadas. Debido a esto tiene una apariencia humanoide, teniendo las orejas y la cola de su forma mapache aunque gracias a su entrenamiento vaya desarrollando más partes humanas tales como las orejas. Aquello dentro de los clanes «tanuki» es considerado una vergüenza y, por un tiempo, Koyuzu sentía vergüenza por su aspecto, causándole mucha soledad hasta que Kogarashi y Yuna la descubren espiando a Chisaki y —tras una serie de sucesos en los cuales Koyuzu se sincera— la permiten quedarse a vivir en la pensión y relacionarse con la familia de Chisaki para vivir y aprender a comportarse según la sociedad humana. Sus poderes le permiten crear hojas las cuales usa para ser transformadas en cualquier objeto a su disposición.

Oboro es la encargada de la retención dentro del Clan Ryuga y es la hermana mayor de , el Dios Dragón de la oscuridad. Tiene una actitud estoica. Decidió mudarse a la posada Yuragi tras quedar impresionada por la gran destreza física y espiritual de Kogarashi. Su motivación para mudarse es preservar el linaje de su familia al intentar seducir a Kogarashi. A medida que continúa con este plan e interactúa con los demás inquilinos, comienza a mostrar emoción y genuinos sentimientos románticos. Ella y su hermano tienen la capacidad de emplear sus brazos como cuchillas.

Hibari es la prima de Sagiri y por lo tanto proviene del mismo clan que ella, pero es de la rama secundaria de la familia. Al ver cómo sienten más interés por su prima que por ella misma, se autoproclama su rival, buscando superarla en todo, incluso en el amor por Kogarashi. Su afección por Kogarashi es debido a que él la defendió de unos individuos que buscaban hacerla su esposa a la fuerza, lo que hizo que se enamorara de él al instante. Hibari es atrevida, llegando al grado de fingir que ella y Kogarashi son novios con el único fin de molestar a Sagiri. Sin embargo ella decide irse a vivir a la posada Yuragi una vez conoce como es Kogarashi y su disposición para ayudar a su prima con sus misiones.

Es una «tengu» cuya familia está asociada a la familia Yoinozaka. Se enamoró de Kogarashi cuando detuvo un conflicto entre los Yoinozaka y la familia . Desde entonces, ella dedicó su tiempo a buscar a Kogarashi. Tras concello a encontrar, Karura lo secuestra para tratar de obligarlo a casarse con ella a través de un ritual que posteriormente fracasaría. Finalmente es rechazada por Kogarashi, tras lo que se esfuerza por hacer las paces con él por sus acciones pasadas.

Adaptaciones

Anime 
Una adaptación a anime fue anunciada en la 50.ª edición de la revista Weekly Shonen Jump en noviembre de 2017. El anime es dirigido por Tsuyoshi Nagasawa, con la trama de la serie liderada por Hideaki Koyasu, el diseño de personajes de Kyoko Taketani, Jin Aketagawa manejando la dirección de sonido, la composición musical por Tomoki Kikuya y la animación de parte del estudio Xebec. La serie fue estrenada en julio de 2018, mientras que un «OVA» se lanzó junto con el undécimo volumen del manga, publicado el 4 de julio. Un segundo «OVA» salió junto con el duodécimo volumen del manga el 4 de octubre del mismo año.

Recepción
Al tratarse de un «manga» con contenido erótico, ha generado polémica en Japón debido a su publicación en una revista semanal cuya audiencia son jóvenes. Debido a esto, en la edición semanal, existe cierta censura. Pese a esto, en la edición publicada en volúmenes del manga, los dibujos de los personajes son mostrados sin dicha censura.

Referencias

Enlaces externos 
  

Anime de 2018
Anime y manga de comedia romántica
Anime y manga ecchi
Anime y manga harem
Anime y manga sobrenatural
Manga de 2016
Mangas publicados en Shūkan Shōnen Jump
OVA
Shōnen
Series de anime
Series de anime realizadas por XEBEC
Series de manga
Series de manga publicadas por Shūeisha